reality sinónimo de reality show
 Reality (filme)

Música 
 Reality (álbum de David Bowie)
 Reality (álbum de James Brown)
 Reality (canção de James Brown)

Desambiguação